M58 je lahko:

 različica oklepnega transporterja M113.
 M58 (Messier 58; NGC 4579), vmesna spiralna galaksija v ozvezdju Device.